Чемпионшип Английской футбольной лиги 2018/2019 () — 15-й сезон Чемпионшипа в его текущем формате и 27-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался в 3 августа 2018 года и завершился 5 мая 2019 года. Победителем турнира стал «Норвич Сити».

Команды-участники 
В турнире приняли участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Чемпионшип 
Вышли из Лиги 1
 Уиган Атлетик
 Блэкберн Роверс
 Ротерем Юнайтед
Выбыли из Премьер-лиги
 Вест Бромвич Альбион
 Сток Сити
 Суонси Сити

Выбывшие из Чемпионшипа 
Выбыли в Лигу 1
 Барнсли
 Бертон Альбион
 Сандерленд
Вышли в Премьер-лигу
 Вулверхэмптон Уондерерс 
 Кардифф Сити 
 Фулхэм

Стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018
Англия 2
Чемпионшип